Le terme ligne 570 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

BHNS 
 Ligne 570 des Bus de la région d'Helsinki

Tramway 
 Ligne 570 du Tramway de Vantaa

Voir aussi 
  

570